

Géographie 
Philadelphie est le nom français – ou francisé – de diverses localités, actuelles ou disparues :
 en Afrique du Sud
 Philadelphia une ville de la province du Cap ;
 aux États-Unis :
 Philadelphie, ville de l'État de Pennsylvanie, assurément la plus connue des localités portant ce nom ;
 Philadelphia, localité de l'État du Mississippi ;
 Philadelphia, localité de l'État du Tennessee ;
 Philadelphia, ville de l'État de New York ;
 Village of Philadelphia, village de l'État de New York ;
 en Italie :
 Filadelfia, localité de la province de Calabre ;
 au Paraguay :
 Filadelfia ;
 en Pologne : 
 Philadelphia Boulevard à Toruń
 au Royaume-Uni :
 Philadelphia était autrefois un village minier, désormais réuni à la City of Sunderland.

Histoire 
 dans l'Antiquité :
 Philadelphie était le nom donné par les Grecs à une cité située sur l'emplacement de l'actuelle Amman (Jordanie) ;
 Philadelphie était également une cité d'Asie Mineure, citée dans l'Apocalypse de Jean, aujourd'hui Alaşehir (Turquie).

Cinéma 
 Philadelphie est le titre canadien du film américain Philadelphia (même titre dans la version anglophone), réalisé par Jonathan Demme, sorti en 1993 ;
 Philadelphia Experiment (The Philadelphia Experiment en anglais), film américain réalisé par Stewart Raffill, sorti en 1984 ;
 Philadelphia Experiment II (Philadelphia Experiment 2 en anglais), film américain réalisé par Stephen Cornwell, sorti en 1993 ;
 The Philadelphia Story est le titre américain du film Indiscrétions, réalisé par George Cukor, sorti en 1940.

Théâtre 
 The Philadelphia Story est une pièce de théâtre américaine de Philip Barry avec Katharine Hepburn

Télévision 
 Philadelphia est une série télé américaine diffusée depuis 2005.

Musique 
 Philadelphia est une chanson de Neil Young issue de la bande originale du film Philadelphia (1993).

Biologie 
Le chromosome de Philadelphie ou translocation de Philadelphie est une anomalie chromosomique spécifique décrite en 1960 et associée à la leucémie myéloïde chronique (LMC)

Alimentation 
 est une marque commerciale de fromage industriel des États-Unis

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre